Per rivolta dei Dungani si può intendere:

 Rivolta dei Dungani (1862-1877) – rivolta di diversi gruppi di musulmani a Shaanxi e Gansu 
 Rivolta dei Dungani (1895-1896) – rivolta di diversi gruppi di musulmani nel Qinghai e Gansu